Potschen steht für:
 Potschen, langes Ruder der Weichsel-Flöße
 Hausschuh, im schlesischen Dialekt
 Fingerhüte, mundartlicher Name der Pflanze
 Potschen (Winterbrauch), ein Winterbrauch, der jeweils am 2. Januar in Interlaken stattfindet
 Potschen (Spiel), ein Kugelspiel im Kanton Graubünden

Siehe auch: 
 Pötschen